Gabriel Ruiz puede referirse a:

 Gabriel Ruiz Galindo, músico, melodista y compositor mexicano.
 Gabriel Ruiz Arce, actor peruano.
 Gabriel Ruiz Díaz, músico argentino.
 Gabriel Ruiz-Tagle, empresario chileno.
 Gabriel Ruiz de Lope Chorro, farmacéutico español.
 Gabriel Ruiz de Almodóvar, abogado y escritor español.